Фёдор Лысе́нко: Лысенко, Фёдор Иванович (?—1751) — генеральный есаул и генеральный судья Войска Запорожского.
 Лысенко, Фёдор Ильич (1751—1832) — русский офицер, взявший в плен Тадеуша Костюшко.
 Лысенко, Фёдор Захарович — советский металлург, директор Таганрогского металлургического завода (1930—1932).
 Лысенко, Фёдор Константинович (1913—1945) — Герой Советского Союза.
 Лысенко, Фёдор Остапович (1887—1937) — русский и советский учёный.